Oddini – cognome italiano
 Chiesa di San Pietro di Oddini – chiesa di Orotelli